Molalan – centro abitato del distretto di Lerik, in Azerbaigian
 Molalan – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian